Ardenay-sur-Mérize
Château d'Ardenay
Moulins à vent d'Ardenay